Een afkorting voor het woord Sommatie
 een resultaat van de wiskundige bewerking optellen
 een rekenopgave (met name in het basisonderwijs zo genoemd)
 Socialistische Omroep Maatschappij, een voormalige Belgische televisieomroep
 kirgizische som, de munteenheid van Kirgizië
 Som (Hongarije), een dorp in Hongarije
 Som (India), een census town in India
 Studenten Overleg Medezeggenschap, een stichting die medezeggenschap op HBO-instellingen ondersteunt
 Seine-Oise-Marne-cultuur (SOM), een laat-neolithische cultuur met het Bekken van Parijs als kerngebied
 Skidmore, Owings and Merrill (SOM), een architectenbureau uit de Verenigde Staten
 SOM (raket), een Turkse kruisraket
 SOM, Sociale marketing
 SOM (werkgeversvereniging), Vlaamse werkgeversvereniging van ondernemingen in de sociale sector

Zie ook 
 Sommen (doorverwijspagina)